Jméno a příjmení Jaroslav Kovář má více známých nositelů:

 Jaroslav Kovář starší (1883–1961) – architekt
 Jaroslav Kovář mladší (1905–1987) – architekt
 Jaroslav Kovář (atlet) (1934–2015) – atlet
 Jaroslav Kovář (1944) (* 1944) – basketbalista
 Jaroslav Kovář (1965) (* 1965) – basketbalista
 Jaroslav Kovář (youtuber) (* 22. října 1973) – youtuber